«A Woman Like You» — песня американского кантри-певца Ли Брайса, вышедшая 17 октября 2011 года в качестве 1-го сингла с его второго студийного альбома Hard 2 Love (2011).
Песня получила положительные отзывы, первое место в кантри-чарте Hot Country Songs и платиновые сертификации в Канаде и США.

История 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями.
Билли Дьюкс из Taste of Country дал этой песне четыре с половиной звезды из пяти, заявив, что «простой и сдержанный подход, с которым Брайс подходит к песне, является хорошим отражением истории любви, которую он описывает». Аллен Джейкобс of Roughstock дал песне четыре звезды из пяти, написав, что «Ли продолжает демонстрировать очаровательную индивидуальность и вокальный стиль». Бен Фостер из Country Universe дал песню B-, говоря, что «это очень красивая мелодия, конечно, но текст не совсем складывается».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео вышло в ноябре 2011 года, режиссёр Eric Welch.

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 10 млн просмотров)

Кантри-баллады
Песни Ли Брайса
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs